Organisation judiciaire en Belgique

 Organisation judiciaire au Cameroun

 Organisation judiciaire en France

Tribunal